Лемонд:

 Лемонд, Грег — американский профессиональный шоссейный велогонщик, трёхкратный победитель Тур де Франс.
 Лемонд — тауншип в округе Стил, Миннесота, США.